Насо́нов — російське прізвище. Походить від застарілого слова насон, «дикий мак», або калмицького імені Насн.

Особи 
 Насонов Арсеній Миколайович (1898—1965) — радянський історик.
 Насонов Всеволод Миколайович (1855—1939) — радянський інженер.
 Насонов Дмитро Миколайович (1855—1939) — радянський біолог.
 Насонов Миколай Вікторович (1855—1939) — російський зоолог.
 Насонов Олександр Юрійович — український футболіст.

Примітки